Kenneth Sivertsen ist der Name folgender Personen:

* Kenneth Sivertsen (Musiker) (1961–2006), norwegischer Sänger und Komponist
 Kenneth Sivertsen (Skirennläufer) (* 1973), norwegischer Skirennläufer